Балдуин I Фландрский (; июль  — , Тырново, Болгария) — первый император Латинской империи с 1204 года, граф Эно под именем Бодуэн VI де Эно () и граф Фландрии под именем Балдуин IX Фландрский () с 1195 года, видный фламандский феодал, объединивший под своим скипетром Фландрию и Эно; крестоносец.

Ранние годы 

Балдуин был сыном графа Эно Бодуэна V и Маргариты I Эльзасской, графини Фландрской, сестры графа Филиппа Эльзасского. Бездетный Филипп Эльзасский в 1177 году отправился в крестовый поход и оставил во главе Фландрии своего зятя Бодуэна V де Эно. По возвращении в 1179 году из похода Филипп по решению короля Людовика VII был назначен опекуном малолетнего Филиппа II Августа. Год спустя Филипп предложил руку своей племянницы Изабеллы Филиппу Августу, опрометчиво предложив в качестве приданого Артуа и другие фламандские территории, к неудовольствию Бодуэна. В 1180 году разразилась война между Филиппом II и Филиппом Эльзасским, опустошившая Пикардию и Иль-де-Франс. Король Филипп сумел рассорить Бодуэна с Филиппом Эльзасским.

В 1186 году юный Балдуин женился на Марии (1174—1204), дочери графа Генриха I Шампанского.

Через Марию Балдуин породнился со знатными крестоносцами: её брат Генрих II Шампанский был королём Иерусалима, а дядями были Ричард I Львиное Сердце и король Филипп II.

Жена графа Филиппа Елизавета Вермандуа умерла в 1183 году, и Филипп II Август захватил провинцию Вермандуа от имени сестры Елизаветы, Элеоноры. Тогда Филипп женился на Матильде Португальской. Филипп дал Матильде в приданое ряд крупных фламандских городов, что ещё больше обозлило Бодуэна V. Опасаясь, что он будет окружен землями короля Франции и графа Эно, Филипп Эльзасский подписал мирный договор с Филиппом II Августом и Бодуэном V 10 марта 1186 года, признав уступку Вермандуа королю. Филипп умер от чумы во время Третьего крестового похода при осаде Акко в 1191 году, и его земли унаследовал Бодуэн V, правивший Фландрией под именем Бодуэна VIII вместе с супругой. Графиня Маргарита умерла в 1194 году, и Фландрию унаследовал их сын Балдуин — Балдуин IX Фландрский.

Граф Эно и Фландрии 

После смерти отца в 1195 году Балдуин унаследовал и Эно. Балдуин принял во владение существенно урезанную во владениях Фландрию — её часть, Артуа, была захвачена Филиппом II как приданое его сестры Изабеллы, первой жены короля. Изабелла умерла в 1190 году, но король по-прежнему контролировал эти земли от имени сына Изабеллы, будущего Людовика VIII. Восемь лет правления Балдуина во Фландрии были посвящены попыткам вернуть часть этой земли. В связи с этим оказывал поддержку английским противникам Филиппа, королям Ричарду Львиное Сердце и Иоанну Безземельному. По договору с Филиппом Августом в Перонне в 1200 году Балдуин вернул себе часть земель Артуа.

Через месяц после заключения договора, 23 февраля 1200 года, Балдуин принял крест, то есть заявил о намерении выступить в крестовый поход. Он провел следующие два года в подготовке похода и 14 апреля 1202 года отправился в путь. Перед этим он сформулировал два устава для Эно. Один представлял собой обширный уголовный кодекс, основанный на ныне утраченном уставе своего отца. Второй устанавливал конкретные правила наследования.

Балдуин оставил на родине двухлетнюю дочь и беременную жену, графиню Марию. Мария была регентшей в течение двух лет после отъезда мужа, но в начале 1204 года оставила детей. чтобы присоединиться к Балдуину на Востоке. Они должны были вернуться через пару лет, однако в итоге больше никогда не увидели ни своих детей, ни родины. В их отсутствие младший брат Балдуина, Филипп Намюрский, стал регентом Фландрии. Дядя Балдуина, Гильом де Ти (незаконнорожденный сын Болдуина IV де Эно), стал регентом Эно.

Между тем, отчаянно выискивая средства для продолжения похода, лидеры четвёртого крестового похода приняли предложение изгнанного византийского принца Алексея Ангела (будущего императора Алексея IV Ангела), который пообещал им деньги в обмен за помощь в свержении его дяди, императора Алексея III Ангела, и освобождении его отца, Исаака II Ангела. В апреле 1204 года после неудачных переговоров крестоносцы захватили наиболее защищённый город мира. Ошеломлённые собственным успехом, крестоносцы, как и во время избрали графа Балдуина правителем империи, которую нынешние историки называют Латинской, и стали делить имперские земли.

Император Латинской империи 

Императорская корона была сначала предложена Энрико Дандоло, дожу Венеции, но тот отказался. Далее решили выбирать между Балдуином и номинальным лидером крестового похода, Бонифацием Монферратским. В пользу Балдуина сыграли его молодость, галантность, благочестие и добродетель, а также популярность среди крестоносцев. При венецианской поддержке он был избран императором 9 мая 1204 года и коронован 16 мая в соборе Святой Софии в церемонии при участии византийского духовенства. Во время коронации Балдуин был одет в богато украшенные одежды, купленные ещё императором Мануилом I Комниным за 62000 серебряных марок. Жена Балдуина Мария, не зная об этих событиях, отплыла в Акру. Там она узнала о коронации мужа, но умерла в августе 1204 года, так и не встретившись с ним.

Латинская империя была организована по феодальным принципам. Император стал сюзереном князей, которые получили от него участки завоеванной территории. Его собственный домен состоял из Константинополя, соседних регионов как на европейском, так и на азиатском берегах, а также нескольких островов, включая Лемнос, Лесбос, Хиос и Тенос. Причём многие территории ещё предстояло завоевать: в первую очередь, необходимо было сломить сопротивление греков во Фракии и закрепиться в Фессалониках. В этом предприятии летом 1204 года Балдуин вступил в конфликт с Бонифацием Монферратским, который получил большую территорию Македонии с титулом короля Солунского.

Бонифаций надеялся образовать самостоятельное королевство и выступил против предложения Балдуина совместно выступить против Фессалоник. Антагонизм между фламандцами и лангобардами усугубил ссору. Балдуин настаивал на своих правах на Фессалоники; Бонифаций осадил Адрианополь, где Балдуин посадил своего губернатора. Гражданская война казалась неизбежной. Соглашение было достигнуто лишь благодаря усилиям Дандоло и Людовика I, графа Блуа. Бонифаций получил Фессалоники как феодальный лен от императора и был назначен командиром сил, которые должны были пойти на завоевание Греции. Следующей зимой (1204—1205) франки начали завоевание Вифинии, в котором принял участие Генрих, брат Балдуина.

Гибель 

В начале 1205 года восстала византийская знать во Фракии, недовольная политикой латинизации. В ответ Балдуин осадил Адрианополь — главную крепость мятежников. Византийцы обратились за помощью к правителю Болгарии Калояну. Болгарский царь двинулся к Адрианополю с войском половецких конных лучников. Во время сражения рыцари Балдуина пали жертвой военной хитрости половцев и были один за другим поражены стрелами. В том числе погибли Людовик де Блуа и Стефан дю Перш, правители Никеи и Филадельфии, соответственно. Балдуина взяли в плен и увезли в столицу Калояна Тырново, после чего его никто уже не видел живым.
 
В течение некоторого времени его судьба была неизвестна, и в это время Генрих принял регентство. Считается, что к середине июля следующего года он уже точно был мертв. Обстоятельства смерти Балдуина точно не известны. Вероятно, с ним хорошо обращались как с ценным заложником, но в порыве внезапной ярости Калояна Балдуин был убит, а возможно, в ходе восстания франков в Филиппополе. Согласно болгарской легенде, Балдуин навлек на себя ярость Калояна, попытавшись соблазнить его жену. Историк Георгий Акрополит сообщает, что царь сделал из черепа Балдуина питьевую чашу, как и из черепа императором Никифора I почти за четыреста лет до этого.

По другим сведениям Балдуину отрубили руки и ноги и сбросили в ущелье, где он мучился в агонии, не в состоянии пошевелиться, пока птицы клевали его тело.

Царь Калоян написал папе Иннокентию III, что Балдуин умер в тюрьме в Тырново. В средневековой болгарской столице Тырново до сих пор сохранились крепостные ворота, носящие название «Френские ворота». Считается, что недалеко от них находилась башня, в которой жил до конца своих дней пленённый латинский император.

К июлю 1206 года информация о смерти Балдуина достигла Константинополя. Его брат Генрих был коронован императором в августе того же года. Во Фландрии наследницами Балдуина стали его дочери, Жанна и Маргарита.

Самозванец 
Двадцать лет спустя, в 1225 году, во Фландрии объявился человек, который утверждал, что он — выживший Балдуин. Его заявление вскоре привело к серии восстаний и бунтов во Фландрии против правления дочери Балдуина Жанны. Люди, знавшие Балдуина перед его уходом в крестовый поход, опровергли подлинность самозванца, но тот, однако, завоевал немало сторонников среди крестьян. В конце концов он был разоблачен как бургундский крепостной по имени Бертран Рэ и казнен в 1226 году.

Наследие 
В конце XIV века хронист-францисканец Жак де Гиз в своих «Анналах достославных правителей Эно» сообщал, что Бодуэн первым в своём графстве ещё в 1200 году распорядился написать всеобщую историю на национальном языке, которая содержала бы подробную генеалогию Фландрского дома, но идею эту удалось осуществить лишь его внуку Бодуэну Авенскому (1219—1295).

Примечания

Литература 

 Angold, Michael, The Fourth Crusade: Event and Context, Harlow: Pearson, 2003. 
 .
 .
 
 .
 Harris, Jonathan, Byzantium and the Crusades, London and New York: Bloomsbury, 2nd ed., 2014. 
 Harris, Jonathan, 'Collusion with the infidel as a pretext for military action against Byzantium', in Clash of Cultures: the Languages of Love and Hate, ed. S. Lambert and H. Nicholson, Turnhout: Brepols, 2012, pp. 99-117. 
 
 Van Tricht, F., The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204—1228), Leiden: Brill, 2011
 .
 .

Родословная 

Императоры Латинской империи
Графы Фландрии
Графы Геннегау
Фландрский дом
Участники Четвёртого крестового похода
Правители Европы XII века
Правители Европы XIII века
Монархи, попавшие в плен
Монархи, убитые в XIII веке